Лазаревское — озеро на территории Паданского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 7,9 км², площадь водосборного бассейна — 330 км². Располагается на высоте 123,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Лазаревская, вытекающая из Маслозера и втекающая в реку Волому, впадающую в Сегозеро.

В озере более десяти безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

С юга от озера дорога проходит местного значения  («Чёбино — Паданы — Шалговаара — Маслозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007734.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Воломы
Озёра Медвежьегорского района